Niemcy:
 Obertiefenbach – dzielnica gminy Beselich w kraju związkowym Hesja, w powiecie Limburg-Weilburg
 Obertiefenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn